

Aziende 
 Perkins Engines – azienda produttrice di motori diesel e gas

Geografia 
 Contea di Perkins – contea statunitense del Dakota del Sud
 Contea di Perkins – contea statunitense del Nebraska
 Perkins – territorio non organizzato statunitense della Contea di Sagadahoc, Maine
 Perkins – città della Contea di Payne, Oklahoma

Persone